Merzhausen (Baden-Württemberg), een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Merzhausen (Usingen), een plaats in de gemeente Usingen in de Duitse deelstaat Hessen
Merzhausen (Willingshausen), een plaats in de gemeente Willingshausen in de Duitse deelstaat Hessen